Олег Скрипка: Скрипка, Олег Васильевич (1972—1996) — младший сержант МВД РФ, кавалер Ордена Мужества (посмертно).
 Скрипка, Олег Юрьевич (род. 1964) — украинский музыкант и общественный деятель.